De toren van de Dom van Utrecht, markante gotische kerk in het midden van de Nederlandse stad Utrecht
 De toren van de Lierse Dom, rijksmonument in de gemeente Westland